Giardini di Tivoli (Tivoli Gardens) – parco di divertimenti di Copenaghen (Danimarca)
 Tivoli Gardens – quartiere di Kingston (Giamaica)